

События 
 Шведский риксдаг официально охарактеризовал Карла XI как «самодержавного короля».
 Восстание ходов на юго-западе Чехии (район Домажлице).
 Галлей обнаружил вековое ускорение Луны.
 Издан трактат Джона Локка «Мысли о воспитании».
 Джованни Доменико Кассини измерил территорию Франции.

11 января — одно из крупнейших в XVII веке Большое Сицилийское землетрясение магнитудой 7,5 разрушило десятки городов и деревень на юго-востоке Сицилии. Погибли 60—100 тысяч человек.

Родились 
См. :Категория:Родившиеся в 1693 году.
 7 февраля — Анна Иоанновна (Анна Ивановна), российская императрица (с 1730) из династии Романовых, вторая дочь царя Ивана V и Прасковьи Фёдоровны Салтыковой, племянница Петра I; (умерла в 1740).
 31 марта — Джон Харрисон (умер в 1776), английский учёный, изобретатель хронометра.

Скончались 
См. :Категория:Умершие в 1693 году.
 28 марта — Иоланта Цео, португальская поэтесса, драматург, прозванная «десятой музой Португалии».

См. также